A Nimlot (vagy Nemaret, Namlot, Nemarot, néhol Nimród) líbiai eredetű ókori egyiptomi név. Híres viselői:
 Nimlot, meswes törzsfő, I. Sesonk fáraó apja
 Nimlot, Hérakleopolisz uralkodója, I. Sesonk fia
 Nimlot, Ámon thébai főpapja, Hérakleopolisz uralkodója, II. Oszorkon fáraó fia
 Nimlot herceg, II. Takelot fia; egy vatikáni sztéléről ismert.
 Nimlot, Hermopolisz uralkodója a XXV. dinasztia idején
 Nimlot, Hermopolisz uralkodója Egyiptom asszír meghódítása idején

Kapcsolódó szócikkek 
 Oszorkon
 Sesonk
 Takelot
 Karomama

Források

Ókori egyiptomi nevek